Devon — nome oficial do condado às vezes referido como Devonshire, sudoeste da Inglaterra
 Duque de Devonshire — título nobiliárquico do Reino Unido
 Devonshire (Bermudas)

Desambiguações de topônimos